Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2013

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2012 року була росіянка Марія Шарапова. 2013 року вона поступилася у фіналі американці Серені Вільямс.

Україну представляли три тенісистки: Леся Цуренко, Еліна Світоліна та Юлія Бейгельзимер. Леся та Юля поступилися в першому колі, Еліна виграла одну гру, потрапила до другого кола, але там зазнала поразки від американки Варвари Лепченко.

Сіяні гравці 

 Серена Вільямс (чемпіонка) 
 Марія Шарапова (фінал)
 Вікторія Азаренко (півфінал)
 Агнешка Радванська (чвертьфінал) 
 Сара Еррані (півфінал) 
 Лі На (друге коло)
 Петра Квітова (третє коло) 
 Анджелік Кербер (четверте коло) 
 Саманта Стосур (третє коло) 
 Каролін Возняцкі (друге коло) 
 Надія Петрова (перше коло) 
 Марія Кириленко (чвертьфінал) 
 Маріон Бартолі (третє коло) 
 Ана Іванович (четверте коло) 
 Роберта Вінчі (четверте коло) 
 Домініка Цібулкова ''(друге коло)

<ol start="17">
 Слоун Стівенс ''(четверте коло) 
 Єлена Янкович ''(чвертьфінал) 
 Анастасія Павлюченкова ''(друге коло) 
 Карла Суарес Наварро ''(четверте коло) 
 Кірстен Фліпкенс ''(друге коло) 
 Катерина Макарова ''(перше коло) 
 Клара Закопалова ''(перше коло)  
 Юлія Гергес ''(перше коло) 
 Луціє Шафарова ''(перше коло) 
 Сорана Кирстя ''(третє коло)
 Ярослава Шведова ''(друге коло) 
 Таміра Пашек''(перше коло) 
 Варвара Лепченко ''(третє коло) 
 Вінус Вільямс ''(перше коло) 
 Алізе Корне ''(третє коло)
 Сабіне Лісіцкі ''(третє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Лі На
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Б Маттек Сендс
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Л Домінгес Ліно
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Т Марія
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= П Ормечеа
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= К Вандевей
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= Я Шведова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= К Закопалова
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= К Канепі
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Ш Феґеле
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Г Вотсон
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= А Барті
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Л Градецька
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=1

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Н Братчикова
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= М Кириленко
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Лі На
| RD2-score01-1='''7
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=2
| RD2-seed02=
| RD2-team02=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2013
2013 у тенісі